Voici la liste des planètes mineures numérotées de 375001 à 376000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 375001 à 376000

375001-375100

375101-375200

375201-375300

375301-375400

375401-375500

375501-375600

375601-375700

375701-375800

375801-375900

375901-376000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000